__БЕЗКН__
 хемијски знак за хемијски елемент платина (-{platinium}-)
 -{ISO 639-1}- код за португалски језик
 Протромбинско време, мерa спољашњег пута коагулације крви
 Пертузијски токсин, протеин
 Португал, ознака земље